Duques de Windsor se puede referir a la duquesa o al duque de Windsor:

 Wallis Simpson, duquesa de Windsor.

 Eduardo VIII del Reino Unido, Rey de Inglaterra y duque de Windsor.